RGG steht für:
 Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft
 Rundfunkgebührengesetz, Bundesgesetz zur Einhebung von Rundfunkgebühren in Österreich 

Siehe auch:
 RGG 118

Abkürzung